Majuelo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

 Al Majuelo, terreno dedicado al cultivo de la cepa, también conocida como vid.
 Nombre común de la planta Crataegus monogyna;
 Nombre común de la planta Rumex obtusifolius;
 Nombre que se da, en La Rioja y en la zona oriental de Cuenca y Albacete, a la cepa nueva de la planta Vitis vinifera.